Tipton County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Tipton County (Indiana)
Tipton County (Tennessee)